Умбрийская живописная школа — итальянская школа живописи, названная по региону Умбрия.  
Центром этой школы  в XIII — XVI веках был город Перуджа. В формировании школы значительную роль сыграли приезжие тосканские художники. В конце XIV — начале XV веков мастера умбрийской школы работали в традициях позднеготического искусства. Со второй половины XV века в работах художников умбрийской школы стали преобладать эстетические качества искусства кватроченто — раннего  итальянского Возрождения.

Представители 
Наиболее значительные представители умбрийской школы эпохи Возрождения:

 Рафаэль Санти
 Пьетро Перуджино
 Лука Синьорелли
 Бернардино Пинтуриккьо
 Ло Спанья (Джованни ди Пьетро)
 Федерико Бароччи
 Антонио Альберти
 Тимотео Вити
 Джованни Боккати
 Якопо Сансеверино
 Джентиле да Фабриано
 Фьоренцо ди Лоренцо
 Джованни Баттиста Капорали
 Франческо Меланцио
 Мелоццо да Форли

Галерея

Литература

Ссылки 
 Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства
 Муратов П. П. Образы Италии. — Т. II. От Тибра к Арно. Перуджа. (любое издание)
 Вёльфлин Г. Классическое искусство. (любое издание)

Живописные школы Италии
Живописные школы по алфавиту